Die Kisei-Hauptlinie () ist eine japanische Eisenbahnstrecke, die zwischen den Bahnhöfen Kameyama in der Präfektur Mie und Wakayamashi in der Präfektur Wakayama verläuft.

Daten 
 Länge: 384,2 km
 Spurweite: 1067 mm
 Anzahl der Stationen: 96

Weblinks 

Bahnstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Mie
Verkehr (Präfektur Wakayama)
Central Japan Railway Company
West Japan Railway Company
Bauwerk in der Präfektur Wakayama